S-kurva kan syfta på:

 S-kurva – en matematisk funktion med en S formad graf, se Sigmoid funktion
S-kurva (biologi) – inom biologin en tillväxt av en art, ofta uttryckt som enheter av tid
S-kurva (teknisk innovation och utveckling) - en kurva som visar att nyttan av teknisk utveckling växer långsamt i början och i slutet och snabbast i mitten